Елисбург има више значења:
 Елисбург (Њу Џерзи)
 Елисбург (Њујорк)